Karlo IX. može biti:

 Karlo IX., kralj Francuske
 Karlo IX., kralj Švedske